Алекса́ндр Бара́нов:
 Баранов, Александр (род. 1960) — советский спортсмен-конькобежец.
 
 Баранов, Александр Алексеевич (1928—2003) — советский партийный и государственный деятель, профессор.
 
 Баранов, Александр Васильевич (род. 1974) — белорусский футболист, тренер.
 Баранов, Александр Владимирович (род. 1978) — белорусский футболист.
 Баранов, Александр Евстафьевич (1837—1905) — генерал-лейтенант, участник Кавказской войны и Туркестанских походов.
 Баранов, Александр Ефимович (1901—1974) — генерал-майор.
 
 Баранов, Александр Михайлович (род. 1948) — советский и российский физик, доктор физико-математических наук, профессор.
 
 Баранов, Александр Юрьевич (1953—1998) — советский и российский учёный в области морского судовождения.
 Баранов, Александр Яковлевич (известен под фамилией Михайлов; род. 1944) — советский и российский актёр, кинорежиссёр, педагог и общественно-политический деятель. Народный артист РСФСР.